Sellersville ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sellersville (Alabama)
 Sellersville (Florida)
 Sellersville (Pennsylvania)
 Sellersville (Tennessee)